Almo Collegio Borromeo – collegio universitario di Pavia
Almo collegio Capranica – seminario cattolico di Roma
Almo Collegio Salernitano – istituzione educativa della Scuola Medica Salernitana